Зрада (соціальна) — раціональна соціальна категорія оцінки нерелевантного результату довірчого процесу, що базується на категорії віри.

Фільми 

 «Зрада» — радянський німий чорно-білий фільм 1933 року.
 «Зрада» — радянський таджицький художній чорно-білий фільм 1967 року.
 «Зрада» — франко-бельгійський драматичний фільм 2005 року, реж. Філіпп Фокон.

Див. також 
 «Зрадник» — англійський фільм 1957 року, реж. Майкл Маккарті, Гілберт Ганн
 «Зрадник» — україно-литовський драматичний фільм 2017 року, реж. Марк Гаммонд. 
 «Зрадник» — фільм італійського режисера Марко Беллокйо.